

Lieux 
 Rigby : ville de l'Idaho, aux États-Unis

Personnes 
 Arthur Rigby (1900-1971) : acteur et scénariste britannique
 Cathy Rigby (1952) : gymnaste artistique américaine
 David Rigby (1945) : acteur et producteur canadien
 Edward Rigby (1879-1951), acteur et metteur en scène anglais
 Gordon Rigby (1897-1975), scénariste américain

Voir aussi 
 Eleanor Rigby : chanson des Beatles parue en 1966
 Eleanor Rigby : roman de Douglas Coupland paru en 2004, et dont le titre fait référence à la chanson.

Homonymie de patronyme